Дуганчићи може да се односи на:

 Дуганчићи (Соколац) - насељено мјесто у општини Соколац, Република Српска;
 Дуганчићи (Олово) - насељено мјесто у општини Олово, Федерација БиХ;